Dam steht für:
 Dam (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dam (Band), erste Rapgruppe Palästinas
 Dam (Münze), alte indische Kupfermünze
 Dam (Einheit), altes Längenmaß in Ostasien

Dam ist der Name folgender Orte:
 Dam (Amsterdam), zentraler Platz in Amsterdam
 Dam (Limburg)
 Dam (Niederkrüchten), Ortsteil der Gemeinde Niederkrüchten
 Dam (Nordholland)

DAM steht für:
 Flughafen Damaskus in Syrien, nach dem IATA-Code
 decametric radio emission, siehe Jupiter-Bursts
 Deutsche Akademie für Management, ein Anbieter von Fernlehrgängen
 Deutsche Akademie für Metrologie im gesetzlichen Messwesen
 Deutsche Alternative Meisterschaft, Freizeitfußball-Meisterschaft
 Deutsche Amateur Motorsportkommission
 Deutsche Angelgeräte Manufaktur
 Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt am Main
 Diacetylmorphin, Opioid, bekannt als Heroin
 Digital Art Museum, Projekt, das sich dem Einfluss des Computers und des Digitalen auf Kunst und Gesellschaft widmet
 Digital-Asset-Management, die Speicherung und Verwaltung von beliebigen digitalen Inhalten, insbesondere von Mediendateien wie Grafiken, Videos, Musikdateien und Textbausteinen
 Drehstrom-Asynchronmaschine, auch Drehstrom-Induktionsmaschine genannt, kann entweder als Motor oder als Generator verwendet werden
 Dynamische Amplitudenmodulation in der Funktechnik

D.A.M. steht für:
 D.A.M., später Dam, ehemalige englische Thrash-Metal-Band

dam steht für:
 Dekameter = 10 Meter, Längeneinheit
 Damakawa (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache

Siehe auch:
 Dahm
 Damm
 Dams

Abkürzung